Ватель может означать:

Персоналии 
 Вате́ль — французская фамилия Vatel:
 Ватель, Шарль (Charles Vatel; 1816—1885) — французский адвокат и историк.
 Ватель, Франсуа (François Vatel; 1631—1671) — французский интендант и повар, прославившийся своим самоубийством.
 Ватель, Франсуаз (Françoise Vatel; 1937—2005) — французская актриса.

Кинематограф 
 Ватель (2000)

См. также 
 Ваттель